Leccinellum är ett släkte av svampar. Leccinellum ingår i familjen Boletaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Leccinellum